Turneul de tenis de la Wimbledon 2018 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 2 iulie 2018 și s-a încheiat duminică, 15 iulie 2018.

Campioni
Sârbul Novak Djokovic, în vârstă de 31 de ani, a câștigat pentru a patra oară la simplu masculin, câștigând al treisprezecelea titlu de Grand Slam în cea de-a 22-a finală majoră. Acest lucru l-a mutat pe locul patru în statisticile istorice, înaintea lui Roy Emerson. Din poziția 21 în lume în clasamentul ATP, a devenit câștigătorul cel mai slab clasat de la croatul Goran Ivanišević în 2001.

Titlul la simplu feminin a fost câștigat pentru prima dată de germana Angelique Kerber, în vârstă de 30 de ani ,care a câștigat al treilea ei Grand Slam din carieră, după trofeele de la Australian Open 2016 și US Open 2016. De asemenea, a devenit prima campioană germană a turneului de la Steffi Graf în 1996.

Dublul masculin a fost dominat de cuplul american Mike Bryan și Jack Sock. Bryan a câștigat cel de-al 17-lea trofeu de Grand Slam la dublu, desprinzându-se de geamănul lui Bob Bryan în fruntea statisticilor din Open Era și ajungându-l din urmă pe australianul John Newcomb. A devenit cel mai în vârstă campion la dublu masculin al Grand Slam-ului londonez și cel mai în vârstă număr unu mondial la al patrulea titlu de la Wimbledon. Sock a câștigat cel de-al doilea titlu de Grand Slam.

La dublu feminin au triumfat învingătoarele de la Roland Garros, Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková din Cehia. Este prima pereche din 2003 care a câștigat așa-numitul Channel Slam, victorii de Grand Slam de ambele părți ale Canalului într-un singur sezon.

Perechea austro-americană Alexander Peya și Nicole Melichar a câștigat la dublu mixt. Pentru ambii jucători a fost primul lor titlu la dublu mixt.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Juniori

Premii în bani
Premiile totale de la Wimbledon pentru 2018 au crescut la 34.000.000 de lire sterline, în creștere cu 7,6% față de 2017. Câștigătorii titlurilor de simplu masculin și feminin vor câștiga 2,25 milioane de lire sterline. Premiile în bani pentru jucătorii de dublu și scaun rulant masculin și feminin au fost, de asemenea, majorate pentru competiția din 2018.

O nouă regulă în 2018 a fost că orice jucător de simplu din prima rundă care nu este apt să joace și se retrage după ora 12:00, joi înainte de începerea Tragerii principale, va primi jumătate din premiul în bani din prima rundă, cealaltă jumătate urmând să fie acordată înlocuitorului, Lucky Loser. Orice jucător care concurează în turneul principal de simplu și se retrage sau are performanțe sub standardele profesionale, poate fi acum supus unei amenzi de până la premiul în bani din prima rundă, pentru a descuraja jucătorii să apară doar pentru a revendica premiul în bani.

* per echipă

Note

Legături externe 
 

2018
Wimbledon